Spoonman is een nummer van de Amerikaanse rockband Soundgarden. Het nummer kwam uit op 15 februari 1994 als eerste single van de bands vierde studioalbum Superunknown, dat een maand later verscheen. Het nummer is tevens te vinden op het greatest hits-album A-Sides (1997). "Spoonman" wordt door velen gezien als het nummer dat Soundgarden bekend maakte bij het grote publiek. In 1995 werd het nummer bekroond met de Grammy Award voor 'Best Metal Performance'.

Tekst en betekenis 

"Spoonman" gaat over een straatmuzikant uit Seattle genaamd Artis the Spoonman, die lepels en andere metalen voorwerpen gebruikt als slaginstrument. Frontman Chris Cornell schreef het nummer.

Cornell:"It's more about the paradox of who [Artis] is and what people perceive him as. He's a street musician, but when he's playing on the street, he is given a value and judged completely wrong by someone else. They think he's a street person, or he's doing this because he can't hold down a regular job. They put him a few pegs down on the social ladder because of how they perceive someone who dresses differently. The lyrics express the sentiment that I much more easily identify with someone like Artis than I would watch him play."

Videoclip 
Ook in de videoclip van "Spoonman" staan niet de bandleden van Soundgarden maar Artis the Spoonman centraal. Van de bandleden worden alleen zwart-wit foto's getoond, terwijl de performance van Artis gedurende de hele clip te zien is.
Cornell: "I think we were fairly smart with "Spoonman" in that you really don't see us that much in the video. You see various pictures of us, but it's not quite the same as having us in your living room all the time. We're trying to maintain some degree of mystique about Soundgarden, I guess. I remember back when I was a kid, long before MTV, and the only way to see my favorite bands was to go to their concerts. It was an incredible experience. MTV has helped a lot of bands, but they've also helped rob a lot of groups of that special mystique. It's tough when you can see a great rock band on TV one second, then hit the clicker and be watching a soap opera or a sit com the next. That's what rock and roll has become for some people."

Bronnen

Externe link 
 

Nummer van Soundgarden
Rocknummer
Single uit 1994